Msanga – circoscrizione della regione di Dodoma (Tanzania)
 Msanga – ward della provincia Orientale (Zambia)